Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn 2014/2015 – 61. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy UEFA sezonu 2015/2016. Mecz finałowy odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Tytułu bronił , zdobyła go .

Uczestnicy 
Udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu centralnym i regionalnym miały obowiązek wziąć drużyny występujące na sześciu najwyższych poziomach ligowych (od Ekstraklasy do klasy okręgowej), kluby klasy A mogły ubiegać się o zwolnienie z turnieju. Pozostałe drużyny mogły zgłosić się do Pucharu Polski na zasadzie dobrowolności.

Objaśnienia:
  wycofał się z turnieju w związku z fuzją z Limanovią Limanowa.
  wycofała się z turnieju.
  wycofała się z turnieju.

Zasady losowania 
 Runda wstępna – I tura: utworzono 26 par, w których rywalizowało 16 zwycięzców pucharów na szczeblu regionalnym oraz 38 drużyn II ligi 2013/2014;
 Runda wstępna – II tura: w 12 parach rywalizowało 24 zwycięzców I tury rundy wstępnej, a pozostałe 2 drużyny otrzymały wolny los;
 1/32 finału: w 16 parach rywalizowało 14 zwycięzców II tury rundy wstępnej i 18 drużyn I ligi 2013/2014;

 1/16 finału: w 16 parach rywalizowali ze sobą zwycięzcy 1/32 finału i 16 drużyn Ekstraklasy 2013/2014;
 1/8 finału: w 8 parach rywalizowali ze sobą zwycięzcy 1/16 finału;
 Ćwierćfinał: w 4 parach rywalizowali ze sobą zwycięzcy 1/8 finału;
 Półfinał: w 2 parach rywalizowali ze sobą zwycięzcy ćwierćfinału;
 Finał: zwycięzcy półfinału.

Kwestia gospodarzy meczów 
 w rundach poprzedzających ćwierćfinał gospodarzami jedynego meczu były drużyny grające w niższej klasie rozgrywkowej w dniu losowania (w przypadku, gdy w jednej parze rywalizowały zespoły z jednego poziomu, gospodarzami były drużyny występujące w wyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2013/2014 lub sklasyfikowane na wyższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2013/2014);
 w 1/4 i 1/2 finału gospodarzami pierwszego meczu są drużyny grające w niższej klasie rozgrywkowej w dniu losowania (w przypadku, gdy w jednej parze rywalizowały zespoły z jednego poziomu, gospodarzami były drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2013/2014 lub sklasyfikowane na niższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2013/2014);
 formalnym gospodarzem finału była drużyna grająca w niższej klasie rozgrywkowej w dniu losowania (w przypadku, gdyby rywalizowały zespoły z jednego poziomu, gospodarzem byłaby drużyna występująca w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2013/2014 lub sklasyfikowana na niższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2013/2014).

Terminarz

Runda wstępna

I tura 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 19 lipca 2014

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 20 lipca 2013

|}
Objaśnienia:
 Limanovia wycofała się z turnieju.
 Warta Poznań wycofała się z turnieju.

II tura 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 26 lipca 2014

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 27 lipca 2014

|}

1/32 finału 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 12 sierpnia 2014

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 13 sierpnia 2014

|}
Objaśnienie:
 Kolejarz Stróże wycofał się z turnieju w związku z fuzją z Limanovią Limanowa.

Drabinka 

Uwagi:
* Zwycięstwo dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe.
** Zwycięstwo po dogrywce.
*** Zwycięstwo po serii rzutów karnych.

1/16 finału 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 23 września 2014

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 24 września 2014

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 25 września 2014

|}

1/8 finału 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 15 października 2014

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 28 października 2014

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 29 października 2014

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 30 października 2014

|}

Ćwierćfinał

Pierwsze mecze

Rewanże

Półfinał

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Prawa telewizyjne 
  Polsat Sport
  Polsat Sport Ekstra
  Polsat Sport News
  Polsat (tylko finał)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Polski w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie